Поль Генри де Крюи (также де Крайф) () (2 марта 1890, Зиланд, Мичиган — 28 февраля 1971, Холланд, Мичиган) — американский микробиолог и писатель, один из создателей жанра научно-художественной литературы.

Биография 
В 1912 году получил степень бакалавра медицины в Мичиганском университете, защитил докторскую степень в 1916 году. Во время Первой мировой войны служил в чине лейтенанта, позднее капитана в санитарных войсках. Служба проходила на территории Франции, где Крюи познакомился с французскими биологами того времени.

После армии вернулся в Мичиганский университет помощником профессора. Некоторое время работал в Институте Рокфеллера. В этот период начал писать популярные очерки о работах некоторых американских ученых. В 1922 году после его выступления в печати с критикой работы частнопрактикующих врачей ему пришлось оставить данный институт, и он не вернулся больше к научной деятельности.

Позднее полностью посвятил себя литературной деятельности. Писал для нескольких периодических изданий, в частности Ladies' Home Journal, Country Gentleman и Reader’s Digest, статьи по науке и медицине.

Автор романов и книг, увлекательно рассказывающих об истории развития науки. В 1925 году стал соавтором Синклера Льюиса в написании романа «Эрроусмит» (). Самая известная книга Де Крюи — «Охотники за микробами», вышла в 1926 году. Его последним произведением стал автобиографический роман The Sweeping Wind.

Также выступал политическим публицистом, проповедуя социалистические взгляды. Книга "Стоит ли им жить?" была переведена и опубликована Госполитиздатом в сталинском СССР.

Библиография 

 «Деятели нашей медицины» 1922
 «Охотники за микробами» (), 1926
 «Борцы с голодом» (), 1928
 «Борьба со смертью» (), 1932
 «Стоит ли им жить?» (), 1937
 «Борьба за жизнь» 1938
 «Борьба с безумием» 1957
 автобиографическая книга «Стремительный ветер» (), 1962

Писатели США
Микробиологи США
Популяризаторы биологии